Onderdistrict in Indonesië
 Sumberjaya (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sumberjaya (Gondanglegi), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Sumberjaya (Tambun Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Sumberjaya (Cihaurbeuti), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sumberjaya (Kroya), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Sumberjaya (Tegal Buleud), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sumberjaya (Tempuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java